Сан-Матеус-ду-Мараньян () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Центр штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Медиу-Меарин. Население составляет  39 093 человека на 2010 год. Занимает площадь 783,224 км². Плотность населения — 49,91 чел./км².
Праздник города —  26 декабря.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2016 года население муниципалитета составляет 40 574 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 42.083.082,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.147,08 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,584 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: умеренный.

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Примечания

Муниципалитеты штата Мараньян